Arashi no Yuru ni, es la romanización del vocablo japonés あらしのよるに y hace referencia a:

 En una noche de tormenta, libro infantil escrito por Yuichi Kimura.
 Una noche tormentosa, película animada dirigida por Gisaburō Sugii; que adapta el anterior.
 Una noche tormentosa: amigos secretos, serie de televisión anime que también adapta el libro.